Алекса́ндр Алекса́ндрович Матю́хин (род. 24 декабря 1981, г. Мурманск-60) — российский писатель, работает в самых разнообразных жанрах, преимущественно — фантастика, мистика и хоррор

Биография 
Александр Матюхин родился в закрытом городе Мурманск-60, в котором прожил до 14-ти лет. В 1995-м году вместе с семьей переехал в Краснодарский край, в станицу Тбилисскую, где окончил школу. В 1999-м поступил на заочное обучение в Краснодарский Университет Культуры и Искусств на специальность «книговед» (позже преобразованную в «менеджер книжной торговли»).

В 2000—2004 гг. проходил службу в ВС России в г. Прохладном (Кабардино-Балкарская республика),

В 2011 году переехал жить в г. Санкт-Петербург.

Профессиональной литературной деятельностью начал заниматься с конца 90-х годов (хотя первые свои рассказы написал ещё в 1989-м году).

Бросил писать в 2004 — 2008-м годах, решив уделять больше времени профессиональному росту и карьере. С 2008-го года возобновил творчество. Со слов автора, этому поспособствовало активное развитие интернета, возможность участвовать в литературных конкурсах и оттачивать навыки.

В 2008—2009 гг написал «северную дилогию» — два романа, посвященных родному городу Снежногорску. Часть действия в книгах происходит в северных городках, напоминающих город детства автора. Оба романа не выходили на бумаге, но были отмечены рядом наград.

Участник Форума молодых писателей (г. Липки) в 2010 (роман «Целующие солнце») и в 2011 (сборник рассказов) годах.

По итогам работы Форума в 2011 году попал в каталог «Лучшие писатели России-2012» и в сборник «Новые Писатели-2012».

Неоднократно утверждал, что его литературная деятельность до 2008-го года — это проба пера и тренировки писательского мастерства.

С 2013-го года основной упор в творчестве делает на жанры хоррора и мистики, в котором в полной мере раскрыл своё мастерство.

По итогам 2015-го года, рассказ «Навсегда» (антология «Самая страшная книга 2015») был номинирован на престижную сетевую премию «Книга года» в номинации «Малая проза отечественного автора» (сайт Fantlab.ru), а повесть «Кляксы» (антология «13 маньяков») выдвинута на премию «Интерпресскон-2016» в номинации «Средняя форма».

Александр дважды становился серебряным призёром в крупнейшем конкурсе рассказов жанра киберпанк «Взломанное будущее», много раз становился финалистом престижного литературного хоррор-конкурса «Чёртова дюжина».

На сегодняшний день является активно публикующимся автором. Выпустил на бумаге несколько романов и около сотни рассказов и повестей, работает с крупнейшим издательским холдингом России - "Эксмо-АСТ"

Отличительные черты творчества Александра: внимание к деталям, живой язык, психологическая достоверность персонажей

Библиография

Романы 
 Удел упыря (2003). ISBN 5-93556-253-7. Тираж: 14000 экз.
 Голова, которую рубили (2003). ISBN 5-93556-316-9. Тираж: 11000 экз.
 Циклопедия (2004). ISBN 5-93556-392-4. Тираж: 9000 экз.
 Абсолютное правило (2005). ISBN 5-17-025814-3. Тираж: 4000 экз.
Город Спящих (2021). ISBN 978-5-04-122960-3. Тираж: 6000 экз.
Кладбище ведьм (2021) 978-5-17-145622-1 Тираж: 2000 экз.
Идеальность (2022) ISBN 978-5-17-150154-9 Тираж; 2000 экз.
Пожиратели грез (2023) ISBN 978-5-04-177559-9 Тираж: 2000 экз.

Антологии 
 Зеркальный лабиринт (в соавторстве с Софьей Ролдугиной) (2017). ISBN 978-5-386-10344-6. Изд-во Рипол-Классик
Восхищение (2021) ISBN 978-5-17-135721-4. Изд-во Астрель-Спб

Рассказы 
 Антипод (2001)
 Невероятная история (2001)
 Таков закон (журнал «Техника-молодежи», 2002)
 E-mail богов (журнал «Магия ПК», 2002)
 Великолепный сатана (2002)
 Что-то волшебное (газета «Краснодар», 2003)
 Позвоните в небесную канцелярию (журнал «Искатель», 2003)
 Планета, которой не было (журнал «Искатель», 2003)
 Мы охотимся журнал «Порог», 2004)
 Тесный контакт наизнанку (журнал «Искатель», 2004)
 Килька в томате (журнал «Порог», 2004)
 Финальная колыбель (журнал «Порог», 2005)
 Закат научной фантастики (журнал «Техника-Молодежи», 2006)
 Далёкая мелодия (в составе сборника «Мир Фантастики-2010. Зона высадки», 2010)
 Я-сновидение (журнал «Реальность Фантастики», 2010)
 Она знает Бекмамбетова (журнал «Пролог», 2011)
 Велосипеды (журнал «Звезда», 2012)
 Ната (журнал «Пролог», 2012)
 Ефимыч (отрывок, антология «Новые писатели-2012», издательство «Молодая гвардия»)
 Осколки лета (журнал «Пролог», 2012)
 Таймер (антология «Пазл», ЭКСМО, 2014, антология «Самая Страшная Книга: Лучшее», Астрель, 2017)
 Народный способ (журнал «Фантастика и детективы», 2014)
 Изоляция (антология «Темная сторона дороги», Астрель-Спб, 2014)
 Невидимая воображаемая (журнал Darker, № 2 2015)
 Навсегда (антология «Самая страшная книга 2015», Астрель-Спб 2015)
 Кляксы (антология «13 маньяков», Астрель-Спб 2015)
 Сиянье её глаз (антология «Хеллоуин», Астрель-Спб, 2015)
 Скучающий (антология «Темная сторона дороги», Астрель-Спб, 2015)
 Узор (антология «Самая страшная книга 2016», Астрель-Спб 2016)
 Дальние родственники (антология "Самая страшная книга 2017, Астрель-Спб 2016)
 Реальность поверженных (антология «Мир Стругацких: Рассвет и Полдень», Эксмо, 2017)
 Престиж (антология «Взломанное будущее», Снежный Ком, 2017)
 Папа пришел (антология "Самая Страшная книга 2018, Астрель-Спб, 2017)
Голос труб (в соавторстве с Александром Подольским, антология "Самая Страшная книга 2018, Астрель-Спб, 2017)
Дети внутреннего сгорания (антология "13 монстров", Астрель-Спб, 2018)
Семечко (антология "Самая Страшная книга 2019", Астрель-Спб, 2018)
Пустоты (в соавторстве с Александром Подольским, антология "Самая Страшная книга 2019", Астрель-Спб, 2018)
Шёпот крика (антология "Самая Страшная книга 2019", Астрель-Спб, 2018)
Чепуха (антология "Грани Безумия", Э, 2019)
Вязь (антология "Колдовство", Астрель-Спб, 2020)
Обмылки (антология "Колдовство", Астрель-Спб, 2020)
Они кричат (антология "13 привидений", Астрель-Спб, 2020)
Читанные (антология "Все зеркало", Рипол-классик, 2020)
Дрёма (антология "Черный новый год, Астрель-Спб, 2021)
Улыбака (антология "Запределье", Т8, 2021)
Рутина (антология "Самая Страшная книга 2022, Астрель-Спб, 2021)
Агнозия (антология "Самая Страшная книга 2023, Астрель-Спб, 2022)
Сутки через двое (антология "13 мертвецов", Астрель-Спб, 2022)
На ногах (антология "Чёрные сказки", Астрель-Спб, 2022)

Награды и премии 
 1-е место на конкурсе крупной прозы «Триммера» (2009)
 3-е место на конкурсе «Фантлабораторная работа» (2012)
 Премия журнала «Звезда» «Лучший дебют в прозе» (2012)
 2-е место на конкурсе "Фантлабораторная работа (2014)
 2-е место на конкурсе"Чёртова дюжина" (2013)
 2-е место на конкурсе «Взломанное будущее» (2015)
 Номинация «Лучшая повесть», премия «Интерпресскон» (2016)
 Номинация «Лучший рассказ отечественного автора», премия сайта Fantlab (2015)
 2-е место на конкурсе «Взломанное будущее-2017» (2017)
1-е место на конкурсе "Самые страшные чтения" (в рамках Самого Страшного Фестиваля (2018)) - рассказ "Прилипчивая Маша"
2-е место на конкурсе "Чёртова дюжина" (2018)
Номинация "Лучший роман русскоязычного автора" (роман "Кладбище ведьм"), премия "Мастера ужасов", изд-во Астрель-Спб
Лучший роман русскоязычного автора (роман "Идеальность"), премия "Мастера ужасов"-2022

Примечания

Ссылки 
 Страница автора на Самиздате
 Страница автора на Fantlab.ru

Писатели России XXI века
Писатели-фантасты России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 24 декабря
Родившиеся в ЗАТО Александровск
Писатели России в жанре ужасов